Termenul „Solon” se poate referi la:

Solon, poet și om de stat atenian.
Solon, India, oraș în Himachal Pradesh, India